Lingüística: Romanització Hepburn, sistema de transcripció del japonès a l'alfabet llatí
 Toponímia: Hepburn (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Biografies:
 Audrey Hepburn (1929 - 1993), actriu 
 James Hepburn (~1534 - 1578), Duc de les Illes Òrcades, i comte de Bothwell
 Katharine Hepburn (Hartford, Connecticut, 1907 - 2003), actriu estatunidenca